Buñuel (Navarra), een gemeente in de Spaanse provincie Navarra
Luis Buñuel, een Spaans-Mexicaans filmregisseur